Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Cara Black e Elena Lichovceva che hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Kimberly Po-Messerli e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Cara Black /  Elena Lichovceva (campionesse)
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (finale)
 Els Callens /  Rita Grande (secondo turno)
 Nicole Pratt /  Anne-Gaëlle Sidot (semifinali)

 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (primo turno) 
 Katie Schlukebir /  Irina Seljutina (secondo turno) 
 Erika de Lone /  Liezel Huber (primo turno) 
 Rachel McQuillan /  Lisa McShea (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2001